Ventriculus může být:

 latinský výraz pro žaludek
 latinský výraz pro srdeční komoru
 latinský výraz pro mozkovou komoru